Il doppio del torneo di tennis RBC Bank Women's Challenger 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Chieh-Yu Hsu e Alexandra Mueller che hanno battuto in finale Danielle Lao e Keri Wong 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Maria Sanchez /  Allie Will (quarti di finale)
 Chieh-Yu Hsu /  Alexandra Mueller (Campionesse)

 Danielle Lao /  Keri Wong (finale)
 Emily J. Harman /  Mayo Hibi (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

RBC Bank Women's Challenger 2014